Серге́й Ива́нович Корми́лов (6 июня 1951, Москва — 20 июня 2020) — советский и российский теоретик и историк литературы, доктор филологических наук, профессор МГУ.

Биография 
Родился в семье офицера и учительницы. Окончил филологический факультет МГУ (1974), учился у В. Н. Турбина. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию «Принцип художественного историзма и русская художественно-историческая литература 1860-х гг.». Доктор филологических наук (1992, диссертация «Маргинальные системы русского стихосложения»).

Сотрудник МГУ с 1978 года, профессор (1994). Член КПСС с 1980 года. С 1991 по 1997 год по совместительству также работал на кафедре мировой литературы и культуры МГИМО. Постоянный автор журнала «Вопросы литературы», опубликовал ряд монографий и учебных пособий.

Основные работы 
 Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М.: Высшая школа, 1983 (в соавт. с В. Е. Хализевым);
 «Маргинальные системы русского стихосложения» (М., 1995);
 «Литературная критика в России XX века (после 1917 года)» (1996, в соавт. с Е. Б. Скороспеловой);
 «Поэзия М. Ю. Лермонтова» (1997; 4-е изд. 2004);
 Владимир Маяковский. М.: МГУ, 1998 (3-е изд. 2004; в соавт. с И. Ю. Искржицкой);
 «Поэтическое творчество Анны Ахматовой» (1998; 3-е изд. 2004);
 «Основные понятия теории литературы. Литературное произведение. Проза и стих» (1999; 2-е изд. 2002);
 Стих русских переводов из корейской поэзии (1950—1980-е годы). М.: Новое Время, 2014 (в соавт. с Г. А. Амановой);
 История русской литературы XX века (20-90-е годы): основные тенденции. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018.

Примечания

Ссылки 
 
  (2010—2017)
 Страница на сайте филологического факультета МГУ
 Страница на сайте кафедры новейшей русской литературы и современного литературного процесса
 Публикации на сайте ИСТИНА МГУ
 Лекции по критике (2004)
 Фотография С. И. Кормилова
 Умер Сережа Кормилов!!!! Для меня он был нравственным камертоном. В науке и по жизни.
 

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели МГИМО
Стиховеды